Верете́льник — прізвище.
 Веретельник Андрій — український письменник, етнограф, перекладач.
 Веретельник Роман — український літературознавець, викладач університету «Києво-Могилянська академія».

Прізвища